Bellido est un nom de famille espagnol.

 Antonio García y Bellido (1903-1972), archéologue et historien d'art espagnol ;
 Gerónimo Giménez y Bellido, dit Gerónimo Giménez (1854-1923) compositeur espagnol ;
 Guido Bellido (né en 1979), homme politique péruvien ;
María Parado de Bellido (1777-1822), révolutionnaire péruvienne ;
Pedro Cateriano Bellido (né en 1957), avocat et homme politique péruvien ;
 Pablo Bellido (né en 1976), politicien espagnol.

Homonymie de patronyme